Романовська, Романівська — жіноча форма прізвища Романовський:

Відомі представники 
 Романовська Ірина Євгеніївна (* 1984) — українська артистка балету, заслужена артистка України.
 Романовська Ірина Сергіївна — переможець Всеукраїнського конкурсу «Учитель року — 2019», заслужений вчитель України.
 Романовська Марія Михайлівна (1901—1983) — українська радянська письменниця, сценаристка та казкарка.
 Романовська Ольга Сергіївна (. 1986) — екс-солістка жіночого поп-гурту «ВІА Гра».
 Романовська Олександра Олегівна (. 1996) — білоруська фристайлістка, що спеціалізується на акробатиці, учасниця Олімпійських ігор 2018 року.
 Романовська Олена Владиславівна — українська співачка.
 Романовська Олена Людвиківна (1908—1980) — білоруська радянська письменниця. Писала польською. Член Спілки письменників СРСР (1934), мати Станіслава Шушкевича — білоруського політика, першого лідера незалежної Білорусії після 1991 року.

Топоніми 

 Романовська — станиця в Ростовській області. Адміністративний центр Волгодонського району

Див. також 
 Романовська порода овець
 Романовська сільська рада

Примітки 

білоруські прізвища
Російські прізвища
Українські прізвища
польські прізвища